Moldava est un toponyme qui peut désigner :

Moldava, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Moldava nad Bodvou, une commune du district de Košice-okolie, dans la région de Košice.